FK Slovan Nemšová (celým názvem: Futbalový klub Slovan Nemšová) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Nemšová. Založen byl v roce 1928. Od sezóny 2008/09 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Západ.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Nemšová s kapacitou 3 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1928 – založení
 TJ Slovan Nemšová (Telovýchovná jednota Slovan Nemšová)
 FK Slovan Nemšová (Futbalový klub Slovan Nemšová)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1972–1978: Krajský přebor – sk. Západ
 1978–1979: I. A trieda  – sk. Severovýchod
 1979–1980: Krajský přebor – sk. Západ
 1980–1981: I. A trieda  – sk. Severovýchod
 2008–: 3. liga – sk. Západ

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 
 Profil klubu na futbalnet.sk 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1928